L'edizione 1957 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Górnik Zabrze.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1957
Campionato polacco di calcio